Magma kan syfta på:

 Magma – en smält bergartsmassa blandat med gaser och kristaller
 Magma (djur) – ett släkte tvåvingar
 Magma (geologi) – smält bergartsmassa blandat med gaser och kristaller
 Magma (matematik) – en enkel algebraisk struktur
 Magma (musikgrupp) – en fransk musikgrupp
 Magma (tankesmedja) – en tankesmedja i Finland
 Lac Magma – en sjö i Kanada

Se även
 MAGMA – en obemannad luftfarkost, se BAE Systems MAGMA